Lloydia – tytuł naukowego czasopisma botanicznego
 Lloydia (lilijka) – rodzaj roślin